Thermococcaceae (Термококки) — семейство архей из типа эвриархеот (Euryarchaeota), единственное в порядке Thermococcales и классе Thermococci (синоним ). В семейство включают 3 рода, более 40 известных видов, что делает его самым многочисленным семейством в домене архей. Вероятно, изучена лишь небольшая часть существующих в природе видов этого класса.

Описание 
Характеризуются очень высокой температурой оптимального роста (80 °С выше) при pH среды близкой к нейтральной (оптимум у большинства лежит в пределах 6—8) и солёности, близкой к солёности морской воды. Наиболее частые места обитания — подводные гидротермальные источники. Представители рода Thermococcus обнаружены также в наземных гидротермах Новой Зеландии. Сведений об обитании термококков в аэробных и низкотемпературных экосистемах и в средах с высоким или низким pH в настоящее время нет.

Классификация 

На июнь 2017 года в семейство включают следующие таксоны:
 Род 
  (типовой вид)
 
 
 Род 
  — отсутствует в 
  — отсутствует в LPSN
  (типовой вид)
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
   (типовой вид)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — отсутствует в LPSN
  — отсутствует в LPSN
 
  — отсутствует в LPSN
 
 
 
  — отсутствует в LPSN
 
 
  — отсутствует в LPSN
 
 
 
 
  — отсутствует в LPSN

Примечания

Литература 
 
 
 
 Atomi H., Fukui T., Kanai T., Morikawa M., and Imanaka T. 2004.  Description of Thermococcus kodakaraensis sp. nov., a well studied hyperthermophilic archaeon previously reoprted as Pyrococcus sp. KOD1. Archaea 1: 263—267.
 Fukuda W., Ismail Y. S., Fukui T., Atomi H., and Imanaka T. 2005. Characterization of an archaeal malic enzyme from the hyperthermophilic archaeon Thermococcus kodakaraensis KOD1. Archaea 1: 293—301.
 Fukui T., Atomi H., Kanai T., Matsumi R., Fujiwara S., and Imanaka T. 2005.  Complete genome sequence of the hyperthermophilic archaeon Thermococcus kodakaraensis KOD1 and comparison with Pyrococcus genomes. Genome Research 15: 352—363.
 Jolivet E., L’Haridon S., Corre E., Forterre P., Prieur D. 2003.  Thermococcus gammatolerans sp. nov., a hyperthermophilic archaeon from a deep-sea hydrothermal vent that resists ionizing radiation. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 53: 847—851.
 Miroshnichenko M. L., Gongadze G. M., Rainey F. A., Kostyukova A. S., Lysenko A. M., Chernyh N. A., and Bonch-Osmolovskaya E. A. 1998. Thermococcus gorgonarius sp. nov. and Thermococcus pacificus sp. nov.: heterotrophic extremely thermophilic archaea from New Zealand submarine hot vents. International Journal of Systematic Bacteriology 48: 23—29.

Ссылки 
 Список литературы по гипертермофильным археям.

Euryarchaeota
Семейства архей